Бечице могу бити:

 Бечице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Бечице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република